Il detentore del titolo John McEnroe ha perso nei quarti di finale contro Kevin Curren.

Boris Becker ha battuto Curren in finale 6–3, 6–7, 7–6, 6–4.

Teste di serie

 John McEnroe (quarti di finale)
 Ivan Lendl (quarto turno)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Mats Wilander (primo turno)
 Anders Järryd (semifinali)
 Pat Cash (secondo turno)
 Joakim Nyström (terzo turno)
 Kevin Curren (finale)
 Johan Kriek (terzo turno)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 Yannick Noah (terzo turno)
 Miloslav Mečíř (primo turno)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Stefan Edberg (quarto turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Tim Mayotte (quarto turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1985